Johann-Strauss-Orchester ist der Name folgender Orchester:

 Johann-Strauss-Orchester – André Rieu, 1987 mit dem Geiger André Rieu gegründetes Orchester mit bis zu 60 Musikern
 Johann-Strauss-Orchester Hannover, 1993 aus Mitgliedern des Niedersächsischen Staatsorchesters gegründetes Orchester